Un groupe est un ensemble d'individus ou d'objets possédant des caractéristiques communes ou rassemblés dans le même objectif. Selon les domaines, il peut faire référence à :

Armée 
 Groupe, à l'armée : corps de troupe

Arts 

 Groupe, en arts plastiques ou visuels
 Groupe, en musique

Économie 
Un groupe est une relation plus ou moins étroite entre différentes entreprises :
 soit une relation essentiellement financière, groupe d'entreprises ;
 soit une relation motivée par un intérêt commun : le GIE (groupement d'intérêt économique) ou le groupement d'achat.

Sciences exactes 
 Groupe, en mathématiques : structure algébrique abstraite
 Groupe, en chimie : éléments chimiques d'une même colonne du tableau périodique
 Groupe, en chimie organique : partie de molécule pouvant lui conférer une fonction
 Groupe, en informatique, pointe une collection d'utilisateurs ou d'autres objets 
Groupe (Unix)

Sciences humaines 
 En sociologie, en psychologie sociale : groupe, ensemble de personnes réunies en raison d'une certaine relation
Dynamique de groupe : ensemble des phénomènes psycho-sociologiques qui émergent et se développent dans les petits groupes sociaux
 Pensée de groupe : processus selon lequel les individus d'un groupe ont tendance à rechercher le consensus plutôt qu'à appréhender de manière réaliste la situation
 Groupe de travail est un regroupement dont l'objet est la réalisation d'un travail
 en médecine, un groupe à risque commence à partir de trois personnes prédisposées à une pathologie ou dont le comportement inclut des conduites à risque
 En linguistique : groupe, unité syntaxique contingente plus ou moins complexe équivalant à « syntagme »

Sciences naturelles 
 En botanique : un Groupe (avec un majuscule, ou groupe de cultivars), est un rang de la classification horticole, regroupant des plantes cultivées, dans le cadre du Code international pour la nomenclature des plantes cultivées
 En géologie : groupe en stratigraphie, unité stratigraphique faisant partie d'une strate géologique.

Sport 
 Groupe, dans le cadre d'une compétition intégrant une phase de poules : les équipes se rencontrent d'abord au sein d'un groupe, généralement désigné par une lettre.

Technologie 
 Groupe : ensemble des éléments d'un vélo qui permettent la transmission de la puissance de pédalage aux roues, composé notamment des dérailleurs, des pignons, de la chaine, des commandes des vitesses, etc.
 Groupe, dans le règlement de la Fédération internationale de l'automobile1 (FIA)
 Groupe A : catégorie relative aux voitures de tourisme modifiées,
 Groupe B : catégorie relative aux voitures de grand tourisme modifiées produites à 200 exemplaires (créée en 1982)
 Groupe N : catégorie relative aux voitures de production

Voir aussi 

 
 Groupe 47 : association d'écrivains de langue allemande créé en 1947 et dissous en 1967
 Groupe de recherches musicales : centre de recherche musicale créé par Pierre Schaeffer en 1958
 Groupe du musée de l'Homme : mouvement de la Résistance française à l'occupation nazie, lors de la Seconde Guerre mondiale 1939-1944
 Groupe L'Avenir : groupe de presse de la République démocratique du Congo
 Groupe parlementaire : association de députés ou de sénateurs en fonction de leurs choix politiques
 Groupe µ : Centre d'Études poétiques de l'Université de Liège (Belgique) créé en 1967